

Niemcy 
 Sonnen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Sonnen – dzielnica gminy Prutting w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim